Lindgård är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jonas Lindgård
 Kristina Lindgård
 Magnus Lindgård

Svenska efternamn